Inconsistência é uma falácia que consiste em construir uma proposição com premissas contraditórias.

Estrutura lógica

A é verdadeiro.
B é falso.
Logo, C é verdadeiro.

Exemplos

John é maior do que Jake e Jake é maior do que Fred, enquanto Fred é maior do que John.
Mas Fred teria que ser menor do que John. Ocorre contradição.

Ligações externas 
Como Evitar Falácias
Guia das Falácias

Falácias lógicas
Retórica